Termin PRX ima više značenja.
 Peroksiredoksin
 PRX (gen)